Cabanès (Aveyron)
Cabanès (Tarn)
Zie ook Cabanes (doorverwijspagina, Spaanse gemeenten)